КАЗ:

 Комплекс активной защиты
 Клинцовский автокрановый завод
 Косулинский абразивный завод
 Красиловский агрегатный завод
 Кутаисский автомобильный завод
 Комната для задержанных

См. также 
 КАвЗ
 Каз